Верратти () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Верратти, Марко (род. 1992) — итальянский футболист, полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».
 Верратти, Чиро (1907—1971) — итальянский фехтовальщик-рапирист и киноактёр, олимпийский чемпион и чемпион мира.